Arsi (auch Arssi oder Arussi) steht für:

 Arsi (Provinz), eine historische Provinz in Äthiopien
 Arsi-Oromo, eine Untergruppe der Volksgruppe der Oromo in Äthiopien
 Arsi-Zone, eine Verwaltungszone in der Region Oromiya in Äthiopien

ARSI steht als Abkürzung für:

 Amateur Radio Society of India, indischer Amateurfunkverband
 Archivum Romanum Societatis Iesu (Römisches Archiv der Gesellschaft Jesu), Rom

Ārśī steht für:
 Eigenname der Tocharisch-A-Sprecher, siehe Tocharische Sprachen #Bezeichnungen und ethnische Zuordnung